Die Nationalliga A 2001 im Schach hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2001); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2001); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die Wertung aus der Führungsliste 6/2000 (veröffentlicht im Januar 2001) angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2001; BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, ITA = Italien, LIE = Liechtenstein, NED = Niederlande, ROM = Rumänien, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Club d’Echecs de Genève

Schachklub Luzern

SG Biel

SK Bern

Schachfreunde Reichenstein

SK Mendrisio

SG Riehen

SG Winterthur

SV Wollishofen

SG Zürich

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Es sind nur Spieler aufgelistet, die mindestens einen Einsatz in der Saison 2001 hatten.

Weblinks 
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Nationalliga A (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2001